Almora (motorfietsmerk)
 Almora (district), een district in de Indiase deelstaat Uttarakhand
 Almora (stad), een stad in het gelijknamige district Almora
 Almora (band)